assedio – situazione bellica
 assedio – tecnica militare dell'antica Roma
 assedio scientifico – insieme di tecniche impiegate per assediare una piazzaforte fortificata alla moderna
 Assedio – saga a fumetti della Marvel Comics
 assedio societario – espressione della propaganda fascista